Ardósia - uma rocha metamórfica
 Quadro negro - utilizado nas escolas para escrever-se a giz

Localidades 

 Lousa (Castelo Branco)
 Lousa (Loures)
 Lousa (Torre de Moncorvo)

veja também 
 Lousã - vila e sede de município do distrito de Coimbra

Desambiguação